Goslin steht für:
 den deutschen Namen der polnischen Gemeinde Murowana Goślina in der Woiwodschaft Großpolen
 Goose Goslin (1900–1971), US-amerikanischer Baseballspieler